Dragon Ball Z – Der Film steht für folgendes Double Feature:

 Dragon Ball Z – Der Film: Fusion, japanischer Film von Shigeyasu Yamauchi (1995)
 Dragon Ball Z – Der Film: Drachenfaust, japanischer Film von Mitsuo Hashimoto (1995)